Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Cibogo (Padaherang), een plaats in het regentschap Ciamis van de provincie West-Java
Cibogo (Lembang), een plaats in het regentschap Bandung Barat van de provincie West-Java
Cibogo (Cibogo), een plaats in het regentschap Subang van de provincie West-Java
Cibogo (Darmaraja), een plaats in het regentschap Sumedang van de provincie West-Java
Cibogo (Waled), een plaats in het regentschap Cirebon van de provincie West-Java